Умм-эль-Буа́ги () — вилайет на северо-востоке Алжира.

Административный центр вилайета — город Умм-эль-Буаги.

Географическое положение 
Вилайет Умм-эль-Буаги расположен к югу от города Константина в горах Орес. Находится в природном регионе Орес.

Умм-эль-Буаги граничит с вилайетами Константина, Сук-Ахрас и Гельма на севере, Тебесса на востоке, на западе, Хеншела и Батна на юге, Мила на западе.

Административное деление 
Вилайет разделен на 12 округов и 29 коммун:

Примечания 

Вилайеты Алжира